

Toponymie 
 Jarosław, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Jarosław, ville de la voïvodie des Basses-Carpates, siège :
 du powiat de Jarosław ;
 de la gmina de Jarosław.
 Jarosław, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Autres 
 Jarosław (prénom)